Esteisi y Pimiento son unos personajes de cómic infantil creados por el autor mallorquín Joan Feliu Sastre y publicados por la editorial Takatuka.

La colección se titula Las aventuras de Esteisi y Pimiento y hasta la fecha se han publicado 9 libros. Las historias destacan por su concepción minimalista y por un tono humorístico carente de mensaje  moralista o educativo.

Personajes 
Esteisi es una niña de unos 7 años y Pimiento un poni hablador de la misma edad. Pimiento es el mejor amigo de Esteisi y procede de una región llamada Las Montañas Planas del Norte. Otros personajes destacados son Madame Baguette (la profesora del cole), Shannon (la niña más mala de la clase), Chelsi (su mejor amiga) y sus hermanas, de las cuales se desconoce su nombre y si son o no gemelas.

Libros publicados 
Hasta la fecha se han publicado 9 libros de la colección:
 El mejor sitio de la clase / Esteisi no se quiere duchar (2020)
 Esteisi se hace pipí en la cama / Esteisi va a la playa (2020)
 La increíble historia de los ponis habladores de las Montañas Planas del Norte (2020)
 La mejor amiga de Esteisi / Esteisi va al chiquipark (2020)
 Esteisi quiere que se le caiga un diente / La niña más mala de la clase (2020)
 Esteisi y los regalos de navidad / Fiesta de pijamas en casa de Esteisi (2021)
 Pimiento va al veterinario / Esteisi se maquilla (2021)
 Esteisi aprende a controlar sus emociones / Esteisi y la niña extranjera (2021)
 ¡No me gustan las jipilichis! (2022)

Banda sonora 
La colección cuenta con dos temas compuestos por el propio Joan Feliu, en su día fundador y compositor de la banda Vacabou. Están cantados por su hija, Lou, y pueden escucharse en el perfil que la colección dispone en youtube (ver enlace al final de la página).

Referencias

Enlaces externos 

 Banda sonora y vídeos
 Datos y detalles de autor y libros